Ма́рлос Море́но Дура́н (; ) — футболист, нападающий французского клуба «Труа», выступающий на правах аренды за «Коньяспор». В прошлом игрок сборной Колумбии.

Биография 
Марлос Морено родился в Медельине и в возрасте 14 лет (в 2010 году) присоединился к футбольной академии местного «Атлетико Насьоналя» — самого титулованного клуба Колумбии. За основу «бело-зелёных» дебютировал 23 июля 2014 года в матче Кубка Колумбии против «Агилас Дорадас» (ныне «Рионегро Агилас»). Молодой игрок вышел на замену Родину Киньонесу во втором тайме встречи, закончившейся победой «атлетов» 3:1.

В колумбийской Примере Морено дебютировал 15 октября того же года. Он вышел в стартовом составе в игре против «Депортиво Пасто», игра завершилась поражением «Атлетико Насьоналя» 1:2.

Первый гол в профессиональной карьере Морено забил 11 сентября 2015 года — в ворота «Депортиво Кали» (3:0). В ответной игре финала Финалисасьона-2015 против «Хуниора» из Барранкильи Морено отметился забитым голом на 30 секунде встречи. Это был самый быстрый гол в истории «Атлетико Насьоналя». Этот мяч позволил выравнять положение по итогам двух встреч (2:2, гостевые голы в финале чемпионата Колумбии не считаются) и довести противостояние до серии пенальти. В них победу 3:2 одержал «Атлетико Насьональ» и завоевал очередной чемпионский титул.

В розыгрыше Кубка Либертадорес 2016 Марлос Морено стал одним из лидеров «Атлетико Насьоналя», ставшего победителем турнира. Морено отметился тремя забитыми голами.

В 2013 году Марлос Морено выступа за юношескую (до 17 лет) сборную Колумбии. 11 февраля 2016 года Хосе Нестор Пекерман впервые вызвал Морено в расположение основной сборной Колумбии. Морено дебютировал за национальную команду 24 марта в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Боливии. Марлос вышел на замену Хуану Куадрадо на 85 минуте встречи, завершившейся гостевой победой колумбийцев 3:2.

В мае того же года Пекерман включил Марлоса Морено в заявку на Кубок Америки столетия в США. 11 июня 2016 года забил свой первый гол за сборную Колумбии в ворота Коста-Рики.

8 августа 2016 года подписал контракт с «Манчестер Сити» и отправился в аренду на год в «Депортиво». За футболиста «горожане» заплатили 4,75 млн фунтов стерлингов (6,3 млн долларов). В следующем сезоне футболист вновь был отдан в аренду, на этот раз в «Жирону».

Статистика

Сборная

Достижения 
  Чемпион Колумбии (1): 2015 (Финалисасьон)
  Победитель Cуперлиги Колумбии (1): 2016
  Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Ломмел»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Труа»